Borowce – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Troszyn 
 Borowce – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Dąbrowa Zielona
 Borowce – dawna wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Psuja.
 Borowce – pierwiastki należące do 13 grupy w układzie okresowym

Zobacz też 
 Borowiec